Rue du Cirque (Lille)
 Rue du Cirque (Paris)